Bärberg steht für:
 Bärberg, deutscher Name von Niedźwiady (Szczecinek), Polen
 Naturschutzgebiet Bärberg

Siehe auch:
 Bärenberg
 Beerberg